Брунелло:

 Брунелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия.
 Брунелло — знаменитое итальянское красное сухое вино из Тосканы.
 Брунелло — газовое месторождение на северо-западе Австралии.

Фамилия
 Брунелло, Марина (род. 1994) — итальянская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Брунелло, Марио (род. 1960) — итальянский виолончелист.
 Брунелло, Сабино (род. 1989) — итальянский шахматист, гроссмейстер.